Something Special () — тридцать второй студийный альбом американской кантри-певицы Долли Партон, выпущенный 11 августа 1995 года.

Об альбоме

Список композиций

Чарты

Примечания 

Альбомы Долли Партон
Альбомы Columbia Records